Аптала — деревня в Кожевниковском районе Томской области. Входит в состав Староювалинского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на западе Кожевниковского района, на границе с Новосибирской областью. Рядом с селом протекает река Бакса (по которой и проходит административная граница между регионами). Расстояние до административного центра района — 49 км, до центра поселения — 24 км.

Деревня стоит на трассе Колывань — Пихтовка — Аптала, далее дорога через Старую Ювалу, Песочнодубровку, Баткат и др. населённые пункты идёт до Шегарского тракта, с которым соединяется недалеко от Мельниково.

История 
Основана в 1856 году.
По данным 1926 года деревня Апталы состояла из 91 хозяйства, основное население — русские. Административный центр Апталынского сельсовета Вороновского района Томского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 82 %.

Социальная сфера и экономика 
В селе есть начальная общеобразовательная школа (новое здание взамен старого сдано в эксплуатацию летом 2012 года). Работает фельдшерско-акушерский пункт.

Торговую деятельность осуществляет один магазин. Основу местной экономики составляет сельское хозяйство.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Староювалинское сельское поселение

Населённые пункты Кожевниковского района